Tower Hill – area di Londra
 Tower Hill – villaggio degli Stati Uniti d'America
 Tower Hill – stazione della metropolitana di Londra
 Tower Hill – stazione fantasma della metropolitana di Londra, anche nota come Mark Lane